Sen o przyszłości steht für:
 Sen o przyszłości (Album), ein Studioalbum der polnischen Popsängerin Sylwia Grzeszczak
 Sen o przyszłości (Lied), ein Lied der polnischen Popsängerin Sylwia Grzeszczak